Афрідун I (? — 1120) — 18-й ширваншах в 1106—1120 роках.
 Афрідун II (? — 1160) — 20-й ширваншах в 1160 році.
 Афрідун Аму (* 1987) — перший афганський серфінгіст на Чемпіонатах світу.